De Repente (canção) - de Skank
De Repente (revista) - de circulação no Piauí
Ou ainda:
De repente, Gina
De repente, los Gómez

Desambiguação